Wereldkampioenschap lacrosse (mannen)
 Wereldkampioenschap lacrosse (vrouwen)